Por Beaver Creek pode estar à procura de:
 Beaver Creek (Colorado)
 Beaver Creek (Maryland)
 Beaver Creek (Minnesota)
 Beaver Creek (Montana)
 Beaver Creek (Ohio)
 Beaver Creek (Yukon)

Ver também 
 Beaver
 Beaver Bay
 Beaver City
 Beaver Crossing
 Beaver Dam
 Beaver Falls
 Beaver Meadows
 Beaver Springs

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas